Der Kanton Beaumont-de-Lomagne ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Castelsarrasin und Montauban im Département Tarn-et-Garonne in der Region Okzitanien. Der Hauptort ist Beaumont-de-Lomagne. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2011 Jean-Luc Deprince (PRG).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 32 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Beaumont-de-Lomagne die 18 Gemeinden Auterive, Beaumont-de-Lomagne, Belbèze-en-Lomagne, Cumont, Escazeaux, Esparsac, Faudoas, Gariès, Gimat, Glatens, Goas, Lamothe-Cumont, Larrazet, Le Causé, Marignac, Maubec, Sérignac und Vigueron. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 228,67 km2.

Beaumontdelomagne